est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amine
 morpholine, numéro CAS 
 butanamide, numéro CAS